Purity Cherotich Ist der Name folgender Personen:

 Purity Cherotich Kirui (* 1991), kenianische Hindernisläuferin
 Purity Cherotich Rionoripo (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin